Il doppio del torneo di tennis Swiss Open Gstaad 1995, facente parte dell'ATP Tour, ha avuto come vincitori Luis Lobo e Javier Sánchez che hanno battuto in finale Arnaud Boetsch e Marc Rosset 6-7, 7-6, 7-6.

Teste di serie

 Jakob Hlasek /  Nicklas Kulti (primo turno)
 Luis Lobo /  Javier Sánchez (campioni)

 Tom Nijssen /  Menno Oosting (semifinali)
 Wayne Arthurs /  Piet Norval (primo turno)

Tabellone

Collegamenti esterni 
 

Swiss Open Gstaad 1995
ATP Tour 1995